A competição de largada coletiva masculina de 50 Km do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 26 de fevereiro.

Resultados 

Largada Coletiva Masculino